Open 13 2019, właśc. Open 13 Provence 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 18–24 lutego 2019 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 744 010 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 we Francji